|}

Die Namibebahn, früher Linha de Moçâmedes, heute meist Caminhos de Ferro de Moçâmedes, ist eine Eisenbahnstrecke in Angola. Sie stellt eine Verkehrsverbindung zwischen dem Hafen Moçâmedes in das Hinterland dar und dient als Transportweg für die dort geförderten Bodenschätze, vor allem Erze.

Verlauf 
Die Strecke führt von der Küstenstadt Moçâmedes (1985–2016 Namibe) Richtung Osten. Endpunkt ist die Stadt Menongue (bis 1975 Serpa Pinto). Größter Unterwegsbahnhof ist Lubango (früher Sá da Bandeira).

Mit 756 Kilometer Länge ist sie die zweitlängste Bahnstrecke Angolas.

Geschichte 
Mit dem Bau der Strecke wurde 1905 unter portugiesischer Kolonialverwaltung begonnen. Nach mehreren Ausbaustufen wurde sie 1963 fertiggestellt. 

Große Teile der Strecke wurden im angolanischen Bürgerkrieg (1975–2002) zerstört. Im Zuge des Wiederaufbaus nach Friedensschluss wurde sie durch ein chinesisches Unternehmen umfassend instand gesetzt. Im Juni 2010 wurde bekannt, dass der weitere Wiederaufbau nunmehr in der Hand des indischen Staatsbetriebs RITES lag. Am 23. Dezember 2010 kündigte der angolanische Verkehrsminister Augusto da Silva Tomás die offizielle Wiedereröffnung der Strecke für 2011 an.

Nach der schrittweisen Inbetriebnahme ab 2010 weihte Staatspräsident José Eduardo dos Santos am 25. August 2012, mit der Ankunft der erneuerten Eisenbahnstrecke an ihrem Endpunkt in Menongue, die vollständige Strecke neu ein. Bis 2013 wurden zudem eine Reihe Bahnhöfe der Strecke neu errichtet oder umfassend renoviert.

Siehe auch 
 Schienenverkehr in Angola

Weblinks 
 Geschichte der Bahnstrecke bei angolabelazebelo.com (portugiesisch)
 Video über die Namibebahn (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Angola
Provinz Namibe
Provinz Huíla
Provinz Cuando Cubango